

Бегешка — річка в Удмуртії, права притока Іжа
 Бегешка — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія